Djebel Smane kan syfta på följande platser:

Syrien 

 Jabal Sim‘ān (bergskedja), Aleppo, 
 Mount Simeon District, distrikt, Aleppo, 

Robotskapade Syrienförgreningar